Angel Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angel Mountain (Kalifornien)
 Angel Mountain (Kentucky)
 Angel Mountain (North Carolina)

Siehe auch:
 Angle Mountain